Nom de tres ciutats de l'Àsia Menor:

 Germanicòpolis de Bitinia
 Germanicòpolis de Cilícia, actual Ermenek
 Germanicòpolis de Paflagonia, actual Çankırı